Vandenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Al Vandenberg (1932–2012), US-amerikanischer Fotograf
 Arielle Vandenberg (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Arthur H. Vandenberg (1884–1951), US-amerikanischer Politiker
 Edwin J. Vandenberg (1918–2005), US-amerikanischer Chemiker
 Gérard Vandenberg (1932–1999), niederländischer Kameramann
 Hoyt S. Vandenberg (1899–1954), US-amerikanischer General
 John H. Vandenberg (1904–1992), US-amerikanischer Presiding Bishop der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
 Kim Vandenberg (* 1983), US-amerikanische Schwimmerin
 Philipp Vandenberg (* 1941), deutscher Autor
 William C. Vandenberg (1884–1971), US-amerikanischer Politiker

Vandenberg steht für:

 Vandenberg (Band), niederländische Band

Siehe auch:

 Vandenberg Air Force Base, US-Luftwaffenbasis und Weltraumbahnhof in Kalifornien
 Berg (Familienname) mit Personen mit dem Namen van den Berg
 USNS General Hoyt S. Vandenberg, Kriegsschiff der USA aus dem Zweiten Weltkrieg, es wurde 2009 versenkt und bildet ein künstliches Riff
 Vandenbergh